Ньєто (; дослівно: «онук») — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Анхель Ньєто Ролдан — іспанський мотогонщик, багаторазовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP
 Енріке Пенья Ньєто — мексиканський політик, президент Мексики (з 1 грудня 2012 року).
 Мігель Анхель Ньєто (1986) — іспанський футболіст.

Іспанські прізвища